SFR steht als Abkürzung für:
 Safair, eine südafrikanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Schadenfreiheitsrabatt, ein Begriff aus der Kfz-Versicherung
 Schnellzug für Fronturlauber, eine Zuggattung der Kriegswirtschaft während des Zweiten Weltkriegs
 Société Française de Radiotéléphonie, ein französisches Mobilfunkunternehmen, siehe SFR (Unternehmen)
 Split Frame Rendering, ein Betriebsmodus parallel arbeitender Grafikkarten
 Staatliche Finanzrevision beim Ministerium der Finanzen der DDR
 Stockfisch Records, ein Plattenlabel (Vertriebskürzel)
 Swiss Federal Railways, siehe Schweizerische Bundesbahnen

SFr. steht außerhalb der Schweiz umgangssprachlich als Abkürzung für:
 Schweizer Franken, die Währung der Schweiz und Liechtensteins

SfR steht als Abkürzung für:
 Stiftung für Romantikforschung

Abkürzung